Payson désigne :

 Blanche Payson (1881-1964), actrice américaine ;
 Joan Whitney Payson (1903-1975), héritière, femme d'affaires, philanthrope, mécène et collectionneuse d'art américaine ;
 Des villes américaines :
 Payson, Arizona ;
 Payson, Illinois ;
 Payson, Utah.

Homonymie de localités aux États-Unis